CEV Champions League 2010-2011 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2010-2011 – torneo pallavolistico maschile